Les Zoulous est le nom de l'équipe de patinage synchronisé du club de Lyon Glace Patinage (LGP) qui s'entraîne à la patinoire Baraban à Lyon, entraînée par Alain-Daniel Hostache depuis sa création en 1991 et jusqu'en 2020 et par Alessandro Tormena depuis 2013. Cette équipe fait partie de la catégorie Sénior élite. Son nom provient de la musique africaine utilisée pour leur premier programme en compétition.  

C'est l'une des premières équipes françaises de patinage synchronisé qui s'est créée dès l'apparition de ce sport en France en 1991. Elle a été sacrée 20 fois championne de France et a participé à 12 championnats du monde.

Palmarès (1994-2010)

Palmarès (depuis 2011)

Notes et références

Lien interne 
 Les Atlantides

Liens externes 
  Site officiel du club Lyon Glace Patinage
  Résultats des championnats du monde de patinage synchronisé 2005
  Résultats des championnats du monde de patinage synchronisé 2007
  Résultats des championnats du monde de patinage synchronisé 2012
  Résultats des championnats du monde de patinage synchronisé 2013
  Résultats des championnats du monde de patinage synchronisé 2014
  Résultats des championnats du monde de patinage synchronisé 2015
  Résultats des championnats du monde de patinage synchronisé 2016

Liste en rapport avec le patinage artistique
Club sportif à Lyon